Wasserturm Flensburg bezeichnet:

 Alter Wasserturm Flensburg
 Wasserturm Flensburg-Mürwik
 Marine-Wasserturm der Marineschule Mürwik